Battaglia di Cremona – battaglia che ebbe luogo il 1º febbraio 1702 presso Cremona, nel corso della guerra di successione spagnola
 Battaglia di Cremona – scontro militare che si svolse nel luglio 1427 a Cremona
 Battaglia di Cremona – battaglia che ebbe luogo nel 200 a.C. fra i Galli e la Repubblica romana